Příjmení Abercrombie nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Joe Abercrombie (* 1974) – britský spisovatel
 John Abercrombie (1944–2017) – americký kytarista progresivního jazzu
 Lascelles Abercrombie (1881–1938) – anglický básník